Overige deelneemsters uit de top-25
 9.  Wang Qiang (WTA-16)
 10.  Julia Görges (WTA-17)
 11.  Elise Mertens (WTA-18)
 12.  Belinda Bencic (WTA-20)
 13.  Caroline Garcia (WTA-21)
 14.  Darja Kasatkina (WTA-22)
 15.  Hsieh Su-wei (WTA-24)
 16.  Donna Vekić (WTA-25)
Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2019 vond plaats van 22 tot en met 28 april 2019 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 42e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravel-binnenbanen van de Porsche-Arena.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top-25 deel.

Titelverdedigster Karolína Plíšková was het vierde reekshoofd. Zij had een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka bereikte de halve finale. Daar liet zij verstek gaan, wegens een buikspierblessure.

Het derde reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Estische Anett Kontaveit in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Kvitová wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar 27e WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won op dit toernooi US$ 153.276 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera 4S cabriolet.

De Belgische Greet Minnen had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar won zij van de Slowaakse wildcard-speelster Dominika Cibulková, waarna zij in de tweede ronde haar meerdere moest erkennen in de latere winnares. Haar landgenote Elise Mertens, virtueel als elfde geplaatst, verloor in de eerste ronde van Russin Darja Kasatkina die virtueel als veertiende was geplaatst.

De Nederlandse Kiki Bertens was het zesde reekshoofd – in de kwartfinale versloeg zij Angelique Kerber, waarna zij in de halve finale werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Raquel Atawo en Anna-Lena Grönefeld hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Atawo speelde samen met Katarina Srebotnik, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Grönefeld en de Neder­landse Demi Schuurs, als tweede geplaatst, strandden al in de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Květa Peschke, verloor meteen hun openings­partij.

Het via een wildcard toegelaten Duitse duo Mona Barthel en Anna-Lena Friedsam won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij een ander wildcard-koppel Anastasija Pavljoetsjenkova en Lucie Šafářová in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Barthel had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Friedsam geen.

Naast Schuurs waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2019
Stuttgart